444 км, 444-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

444 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Тамбовская область). Код 632011
 444 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 807149

444 км —  остановочный пункт / пассажирская платформа,  Донецкая  железная дорога (Донецкая область). Код  495019